Diplodonta är ett släkte av musslor. Diplodonta ingår i familjen Ungulinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Diplodonta